Пурани има више значења:

 Пурани (Витанешти), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Пурани (Пурани), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Пурани (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији